Felix Achille de Bethune (1824–1909), Belgisch katholiek priester en historicus
Félix Bethune (1789–1880), Belgisch politicus